Toxicity — другий альбом гурту System of a Down. Випущений 4 вересня 2001.

Треки 

Всі пісні Сержа Танкяна і Дарона Малакяна, крім позначених.
 «Prison Song» — 3:21
 «Needles» — 3:13
 «Deer Dance» — 2:55
 «Jet Pilot» (Танкян, Шаво Одадж'ян, Малакян) — 2:06
 «X» — 1:58
 «Chop Suey!» — 3:32
 «Bounce» (Танкян, Одадж'ян, Малакян) — 1:54
 «Forest» — 4:00
 «ATWA» — 2:56
 «Science» — 2:43
 «Shimmy» (Танкян) — 1:51
 «Toxicity» (Танкян, Одадж'ян, Малакян) — 3:39
 «Psycho» — 3:45
 «Aerials» — 6:11
 Містить прихований трек «Arto» (Танкян, Арто Tunçboyacıyan)

Limited Edition DVD 

 «Toxicity» (Відео) (Танкян, Одадж'ян, Малакян)
 «Prison Song» (Живе відео)
 «Chop Suey!» (Живе відео)
 «Bounce» (Живе відео) (Танкян, Одадж'ян, Малакян)

French edition bonus CD 

 «Johnny» (Танкян)
 «Sugar» (Наживо) (Танкян, Одадж'ян, Малакян)</font>
 «War?» (Наживо)
 «Suite-Pee» (Наживо)
 «Know» (Наживо) (Танкян, Одадж'ян, Малакян)

Чарти

Альбом

Сингли

Примітки

Посилання 

Альбоми System of a Down
Музичні альбоми 2001
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Ріком Рубіном
Платинові музичні альбоми
Альбоми альтернативного металу
Золоті музичні альбоми
Вересень 2001
Події 4 вересня
Рок-альбоми